Людвище — название населённых пунктов:

Россия 
 Людвище — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 1983 г.

Украина 
 Людвище — село в Шумском районе Тернопольской области.